Ермеке́ево () — село в Республике Башкортостан. Административный центр Ермекеевского сельсовета и Ермекеевского района.

География 
Протекает река Шарлама.

История 

V ревизия 1795 года называет деревню Ермяковой, VII — Ермековой. Ермекеево было основано припущенниками из тептярей и ясачных татар. По договору с башкирами деревни Абдулкаримово Кыр-Еланской волости от 9 марта 1742 года были припущены ясачные татары во главе с Адилем Кильмековым, которые поселились 6 дворами «из платежа в казну ясака ежегодно по 10 куниц». Предполагается, что название села связано с именем тептяря-татарина Ермека Бейкашева, который в 1752 г. оставил своё поселение и был принят «в родственники к общему владению землёю» башкиром с. Рятамак Муртазой Кульчубаевым. В 1749 году здесь поселились башкиры-припущенники.

В восстании Емельяна Пугачева участвовало 26 ясачных татар. В селе также жила семья из татарских мурз,  Махмута Ханесверова (1756—1829) с сыновьями Буркаем и Курмаем. Поскольку недалеко от деревни, на другом берегу реки Ик, на территории Татарстана находится деревня Хансверкино, сделано предположение, что к основанию деревни имел прямое отношение отец Махмута Ханесвер.

В 1929—1930 гг. вместе с коллективизацией появились кино, радио и телефонная связь. 31 января 1935 г. на территории части Белебеевского района организовался новый Ермекеевский район с центром в с. Ермекеево. В конце марта 1935 г. состоялся первый районный съезд советов. В 1962 году Ермекеевский район упразднили путём присоединения к Белебеевскому району. В 1968 г. Ермекеевский район воссоздан вновь.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, преобладающие национальности — башкиры (54,5 %), татары (37,5 %).

Промышленность 
Поскольку район сельскохозяйственный, промышленность не получила значимого развития. Производится кирпич и асфальт для собственных нужд в небольших объёмах. Переработка продукции сельского хозяйства развита незначительно.

Культура 
Историко-краеведческий музей.

Образование 
 средняя общеобразовательная школа,
 профессиональное училище № 140,
 музыкальная школа,
 спортивная детско-юношеская школа.

Радио 
68,45 МГц — Радио России (Бавлы),

70,61 МГц — Радио России (Белебей),

102,4 МГц — Авторадио (Белебей),

103,1 МГц — Милицейская волна (Абдулино),

104,7 МГц — Радио Юлдаш (Белебей),
 
106,6 МГц — Европа Плюс (Белебей),

107,2 МГц — Спутник FM (Белебей).

Религия 
Верования представлены мусульманами-суннитами (большинство), христианами, а также старообрядцами и приверженцами языческих верований. Культовое сооружение: кирпичная мечеть, открытая в 2021 году. До этого действующей являлась деревянная мечеть (ныне закрыта).

Люди, связанные с селом 
 Садыкова, Мукарама Хафизовна (род. 25 мая 1931 года) — писатель, драматург, член Союза писателей РБ, заслуженный работник культуры БАССР.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт администрации Ермекеевского района 
 Сайт Отдела образования администрации МР Ермекеевский район 
 Страница на UfaGen 

Населённые пункты Ермекеевского района
Ермекеево
Районные центры Башкортостана